Akbal ist der Familienname folgender Personen:
 Nilüfer Akbal (* 1969), türkische Sängerin
 Özdemir Akbal (* 1977), türkischer Bogenschütze